L' est un système permettant de classer le niveau de performance des golfeurs professionnels au niveau mondial. Le classement a été lancé en 1986 et a été approuvé par les "Quatre Majeurs" et les six circuits professionnels qui forment la Fédération Internationale PGA Tours, à savoir le PGA Tour, l'European Tour, l'Asian Tour, le PGA Tour of Australasia, le Japan Golf Tour, et le Sunshine Tour. Des points sont également attribués pour les premières places dans les tournois du Canadian Tour, du Nationwide Tour et du Challenge Tour.

Historique 
La création de l'Official World Golf Ranking vient de l'initiative du Comité de Championnat du Royal and Ancient Golf Club of St Andrews, devenu entre-temps « The R&A », l’autorité réglementaire du golf dans le monde entier à l’exception des États-Unis et du Mexique où cette responsabilité incombe à l’Association de golf des États-Unis (en anglais, United States Golf Association – USGA).

Calcul du classement

Importance du classement

Classement actuel

Les golfeurs ayant été classés numéro un 

*

Ordre : ordre dans lequel les joueurs du tableau ont atteint le rang de n°1 mondial pour la première fois (ancienneté)
Majeurs : nombre de victoires dans un tournoi du grand chelem

Controverse concernant le classement du leader

Analyse par nationalité

Archive des classements

Premier rang mondial à la fin de l'année

Mark H. McCormack Award - Plus grand nombre de semaines au premier rang mondial dans l'année

Top 10 du classement à la fin de l'année

Meilleur total de points par saison

Liste mondiale des gains 
Cette statistique, établie en commun par les six associations PGA, n'est plus éditée officiellement depuis 2011.

Notes et références

Liens externes 
 Site internet de l'Official World Golf Ranking

Golf